Шарлема́нь (від  — Карл Великий) — термін, що має кілька значень.

Прізвище 

 Жан Батіст Шарлемань-Боде (1734—1789) — російський скульптор.
 Шарлемань Йосип Іванович (Жозеф-Жан, Жозеф Іванович; 1782—1861) — російський архітектор («Шарлемань 1-й»); син Ж.-Б. Шарлеманя-Боде.
 Шарлемань Адольф Йосипович (Шарлемань-Боде, Боде-Шарлемань, Адольф Осипович; 1827—1901) — російський академік живопису; син Й. І. Шарлеманя
 Шарлемань Йосип Адольфович (Осип Адольфович; 1880—1957) — російський художник класичної школи, баталіст
 Шарлемань Лідія Іванівна (Шарлемань-Новосад; 1915—1963) — російська радянська художниця, племінниця Йосипа Адольфовича Шарлеманя
 Шарлемань Йосип Йосипович (Жозеф-Марія, Йосип-Марія; 1824(1826?)—1870) — російський архітектор і художник; син Й. І. Шарлеманя (1-го).
 Шарлемань Людвіг (Людовік) Іванович (1784(1788?)—1845) — російський архитектор, представник ампіру («Шарлемань 2-й»), син Ж.-Б. Шарлеманя-Боде і брат Й. І. Шарлеманя (1-го).
 Жан-Арман Шарлемань (1759—1838) — французький поет, письменник, редактор і драматург.
 Шарлемань Микола Васильович (1887—1970) — радянський біолог, доктор біологічних наук

Кораблі 
 «Шарлемань» — 80-гарматний французький вітрильний лінійний корабель, що ввійшов до ладу 1852 р.
 Панцерники типу «Шарлемань» — серія французьких ескадрених панцерників періоду 1890-х років 
 «Charlemagne» — головний панцерник серії

Інше 
 Дивізія «Шарлемань» — французька дивізія в складі військ СС
 «Ліцей Шарлемань» — розмовна назва паризького ліцею Карла Великого в 4-му міському окрузі.
 Острів Шарлеманя — дніпровський острів у Києві (17 га, координати: 50.504829, 30.529978), названий на честь М. В. Шарлеманя

Примітки